Ковнир () — украинская фамилия. Известные носители:
 Ковнир, Алла Григорьевна (род. 1975) — российская актриса
 Ковнир, Степан Демьянович (1695—1786) — украинский архитектор